Henssler bzw. Henßler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Henßler (1886–1953), deutscher Politiker (SPD) 
 Markus Henssler (* 1971), deutscher Autor, Journalist, Regisseur und Reporter
 Martin Henssler (* 1953), deutscher Rechtswissenschaftler
 Paul Eugene Henssler (1878–1954), Schweizer Architekt
 Steffen Henssler (* 1972), deutscher Koch
 William Henssler (1875–1951), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Fritz-Henßler-Haus, Jugend- und Begegnungszentrum in Dortmund
 Hänssler
 Hensler
 Henzler